Otse (Distretto Sudorientale)
Otse (Distretto Centrale)